Караязы — многозначный топоним:
 Караязы () — город и район в провинции Эрзурум (Турция).
 Караязы () — сёла в Азербайджане:
 Караязы в Гёйчайском районе;
 Караязы в Акстафинском районе.
 Караязы — один из вариантов прежнего (до 1947 года) названия города Гардабани (край Квемо-Картли, Грузия).
 Караязы — один из вариантов названия озера Джандаргёль, расположенного на границе Азербайджана и Грузии.
 Караязская степь — равнина в Газахском районе Азербайджана.

Азербайджанское название  может передаваться на русском также как Караязи, Гараязы, Гараязи:
 Гараязский заповедник на северо-западе Азербайджана.